

Сміттаун — місто, штат Нью-Йорк
 Сміттаун — переписна місцевість, штат Нью-Йорк